

Storia 
 Sassonia-Meiningen – ducato del Sacro Romano Impero (1675-1918)

Geografia

Austria 
 Meiningen – comune nel distretto di Feldkirch (Vorarlberg)

Germania 
 Meiningen – città nel circondario di Smalcalda-Meiningen (Turingia)